Александр Трапезников: Трапезников, Александр Анатольевич (род. 1953) — российский писатель-прозаик.
 Трапезников, Александр Иванович (1912—2006) — директор каракулеводческого совхоза в Марыйской области, Герой Социалистического Труда (1948).
 Трапезников, Александр Константинович (1821—1895) — иркутский купец 1-й гильдии, коммерции советник, представитель крупной купеческой династии.

Примечания